Arthur Baker-Clack (1877-1955), peintre de l'école impressionniste ;
 Jenny Clack (1947-2020), paléontologue anglaise experte en biologie évolutive ;
 Kris Clack (1977-), joueur américain de basket-ball ;
 Miss Clack, personnage et narratrice d'une partie du récit La Pierre de lune ;
 Peter Clack, batteur du groupe australien de hard rock AC/DC.